Saint-Symphorien (België), een deelgemeente van de Henegouwse hoofdstad Bergen

 Saint-Symphorien (Cher)
 Saint-Symphorien (Eure)
 Saint-Symphorien (Gironde)
 Saint-Symphorien (Ille-et-Vilaine)
 Saint-Symphorien (Lozère)
 Saint-Symphorien (Sarthe)
 Saint-Symphorien (Deux-Sèvres)
 Saint-Symphorien (Tours)

Andere Franse gemeenten 
 Saint-Symphorien-d'Ancelles,  Saône-et-Loire
 Saint-Symphorien-de-Lay,  Loire
 Saint-Symphorien-de-Mahun, Ardèche
 Saint-Symphorien-de-Marmagne,  Saône-et-Loire
 Saint-Symphorien-des-Bois,  Saône-et-Loire
 Saint-Symphorien-des-Bruyères, Orne
 Saint-Symphorien-des-Monts,  Manche
 Saint-Symphorien-de-Thénières, Aveyron
 Saint-Symphorien-d'Ozon,  Rhône
 Saint-Symphorien-le-Château, Eure-et-Loir
 Saint-Symphorien-le-Valois,  Manche
 Saint-Symphorien-sous-Chomérac, Ardèche
 Saint-Symphorien-sur-Coise,  Rhône
 Saint-Symphorien-sur-Couze,  Haute-Vienne
 Saint-Symphorien-sur-Saône,  Côte-d'Or

Overige
 Stade Saint-Symphorien, voetbalstadion in Metz, Frankrijk; bespeelt door FC Metz